Костелец-над-Черними-Леси (), до 1920 года — Черни-Костелец или Шварцкостелец (, бывш.  ) — город, расположенный в Среднечешском крае Чехии. Население города — 3 561 жителей.

История 
Возникновение города восходит к раннему периоду правления чешских князей Пржемысловичей. Согласно легенде, сначала здесь была построена крепость св. Войцеха, которая была крепка настолько, что обеспечивала безопасность людей во время нападения на поселение. В этой местности проходила хорошо защищенная дорога от Праги до Коуржина. Сама крепость была окружена дремучими, черными пихтовыми и еловыми лесами.

Первое исторически зафиксированное упоминание о городе датировано 1344 годом, когда король Ян Люксембургский обменял костелецкий замок и окрестности у пана Йешко из Находа.

Первоначально город был славянским поселением. В 1489 году деревне Костелец был дарован статус города и право на проведение рыночных торгов и занятие промыслами. В 1920 году название Черни-Костелец (Чёрный Костелец) было заменено на Костелец-над-Черними-Леси.

Население

Достопримечательности 
 Готический замок XVI века, перестроенный в XVIII в.
 Капелла св. Войцеха, XVI в.
 Кладбищенский костёл Иоанна Крестителя, построенный в 1600 г.
 Костёл Ангела-хранителя, барокко, XVIII в.
 Музей гончарного ремесла в здании XVII в.
 Музей пивоварения, размещенный в бывшей пивоварне постройки 1831 г.
 Символическая могила Карела Павлика, героя боя за Чаянковы казармы.
 Лесопарк общей площадью 42,38 га.
 Возле города находится лесное предприятие Чешского агротехнического университета.

Города-побратимы 
  Мамирой, Франция

Примечания

Ссылки 
 Сайт города 

Города Среднечешского края
Прага-восток